Скара — может означать:
 Скара — город в Швеции.
 Скара — коммуна в Швеции.
 Скара-Брей (Skara Brae) — крупное и хорошо сохранившееся поселение эпохи неолита
 жидовин Захария Скара — основатель еретического движения в Новгороде,
 Скара — воинское объединение в империи Каролингов, которое создавалось как альтернатива традиционным родовым воинским союзам. Аналог дружины.